Nordansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nordansjön, Västergötland, sjö i Töreboda kommun, 
Nordansjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,03 km²)

Se även
Nordansjö, småort i Hedemora kommun, 
Nordansjö, Hedesunda, by i Hedesunda socken, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn